Municipio de Skandia puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Skandia (condado de Barnes, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Barnes.
 Municipio de Skandia (condado de Marquette, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Marquette.
 Municipio de Skandia (condado de Murray, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Murray.